Mimosa, gènere de plantes de la subfamília Mimosoideae
 Mimosa comuna (Acacia dealbata) 
 Mimosa espinosa (Acacia armata)
 Mimosa vera (Acacia baileyana)
 Mimosa de tot temps (Acacia retinoides)
 Acàcia de fulla blavenca, mimosa blava o mimosa de primavera (Acacia saligna)
 Mimosa o aromer (Acacia farnesiana)
 Mimosa (còctel)